Mondvögel steht für:
 Mondvogel, Nachtfalter aus der Familie der Zahnspinner
 Die Mondvögel, Stück des französischen Dramatikers Marcel Aymé

Siehe auch: